Mustafa Kamel Mansour  (1914. augusztus 2. – 2002. július 24.) egyiptomi labdarúgókapus, politikus.

1914-ben született személyek
2002-ben elhunyt személyek
Egyiptomi labdarúgók
A Queen's Park labdarúgói
A Celtic labdarúgói
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Egyiptomi olimpikonok
Labdarúgókapusok
Egyiptomi politikusok